Андрус Вярник (; ) — эстонский метатель копья, чемпион мира 2005 года, участник двух летних Олимпийских игр (2000, 2004).

Биография 
Дебютировал на международной арене в 1996 году на чемпионате мира среди юниоров в Сиднее, где выступил неудачно и не прошёл в финал. Первым крупным его достижением стала серебряная медаль чемпионата мира 2003 года в Париже. В 2005 году он победил на чемпионате мира в Хельсинки. После этого его результаты стали ухудшаться, и он фактически завершил карьеру в 2011 году.

После окончания спортивной карьеры благосостояние Андруса стало ухудшаться. В 2009 году он выставил на продажу свою недостроенную виллу в деревне Тянассильма. 16 января 2010 Варник был пойман в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего автомобиля в Таллине. Он был лишён водительских прав на 4 месяца и оштрафован на 12000 крон. В 2012 году переехал в квартиру родителей в Таллине. В 2014 году Андрус был обвинён в избиении женщины. Позже получив условный срок, был принудительно подвергнут лечению от алкогольной зависимости. В 2015 году после лечения и длительного перерыва Андрус сделал показательное выступление на молодежном турнире в Таллине.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 

Метатели копья Эстонии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Эстонии по лёгкой атлетике